Cenred ou Coenred est un nom porté par :
 Cenred, roi de Mercie de 704 à 709 ;
 Cenred, roi de Northumbrie de 716 à 718 ;
 Cenred, père du roi du Wessex Ine et peut-être roi lui-même.

Anthroponyme anglo-saxon